Camporotondo puede referirse a:
 Camporotondo Etneo, localidad italiana de la provincia de Catania, región de Sicilia
 Camporotondo di Fiastrone, localidad y comuna italiana de la provincia de Macerata, región de las Marcas